Департамент Тафи-Вьехо  () — департамент в Аргентине в составе провинции Тукуман.

Территория — 1210 км². Население — 108 тыс.человек. Плотность населения — 89,3 чел./км².

Административный центр — Тафи-Вьехо.

География 
Департамент расположен на северо-западе провинции Тукуман.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Транкас
 на востоке — с департаментом Буруйяку
 на юго-востоке — с департаментом Крус-Альта
 на юге — с департаментами Тукуман, Йерба-Буэна и Лулес
 на западе — с департаментом Тафи-дель-Валье

Административное деление
Департамент включает 7 муниципалитетов:

Тафи-Вьехо
Анка-Хули
Эль-Кадильяль
Ла-Эсперанса
Лас-Талитас
Лос-Ногалес
Рако

Важнейшие населённые пункты

Примечания 

Департаменты провинции Тукуман